B 115 bezeichnet:
 die Bundesstraße 115 in Deutschland
 die Eisenstraße (B115) in Österreich

Abkürzung